Varnholt ist der Familienname folgender Personen:
 Fritz Varnholt (1876–1929), württembergischer Landtagsabgeordneter 
 Wilhelm Varnholt (1925–1983), deutscher Politiker